

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili dell', ha esordito in prima squadra il 20 maggio 2017 in occasione del match di campionato pareggiato 2-2 contro l'.

Nazionale
Con la Nazionale U-21 cipriota ha preso parte a 6 incontri di qualificazione al Campionato europeo di calcio Under-21 2019.

Collegamenti esterni